«Хороший человек» — российский детективный сериал режиссёра Константина Богомолова, снятый по мотивам реальной истории задержания ангарского маньяка Михаила Попкова. Премьера сериала состоялась 20 августа 2020 года на видеосервисе Start.

Сюжет 
В провинциальный городок Вознесенск приезжает следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало её с официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встречают прохладно: как и в любом небольшом городе, здесь ещё с 1990-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чём-то повязаны и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Ключевской становится Иван Крутихин, местный следователь.

В основу сценария легла история ангарского маньяка, претерпевшая серьёзные изменения. Исполнитель главной роли Никита Ефремов рассказал в интервью: «Персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа». Режиссёр Константин Богомолов утверждает, что «история реального маньяка была в изначальном сценарии, но при подготовке к съёмкам была значительно изменена». Когда Богомолов подключился к работе над проектом, он «уже не ориентировался ни на интервью, ни на историю Попкова».

В ролях 
 Юлия Снигирь — Евгения Глебовна Ключевская, следователь из Москвы
 Никита Ефремов — Иван Крутихин, капитан юстиции, следователь из Вознесенска
 Андрей Бурковский — Борис Лебедев, бывший возлюбленный Евгении
 Игорь Черневич — Павел Анатольевич Лебедев, генерал-майор юстиции, отец Бориса
 Игорь Гордин — Глеб, отец Жени
 Марина Игнатова — Алёна, мать Жени
 Ксения Собчак — Лариса Вереш, бизнесвумен из Вознесенска
 Александра Ребенок — Инга, подруга Жени, начальник отдела экспертиз московского СК
 Валерий Дегтярь — Григорий Семёнович Корбут, глава компании «Риэл фарм»
 Василий Реутов — Игорь Антонович Туесевич, начальник следственного управления по Павловской области
 Юрий Павлов — Виктор Заболотный, школьный сторож
 Маруся Фомина — Оксана
 Алексей Вертков — капитан юстиции Кожегарь
 Илья Дель — Яков Самохин, видеоблогер
 Константин Мурзенко — Мокуша, таксист
 Дмитрий Куличков — Александр Зайцев, губернатор
 Александр Марин — Владимир Петрович Холодный, заслуженный учитель
 Елизавета Ищенко — Верка, девчонка-соседка Крутихина
 Игорь Хрипунов — Арсений, отец Верки
 Ольга Бешуля — Марина, мать Верки
 Елена Морозова — Ирина Васильевна Осокина
 Дарья Жовнер — Олеся Осокина
 Игорь Миркурбанов — Макаров, музыкант
 Фёдор Лавров — Рогатин, отшельник
 Владимир Храбров — Пётр Вячеславович Долгих, следователь в отставке
 Павел Ворожцов — мужчина в баре
 Антон Табаков — Артём Сергеевич, генерал-полковник юстиции, заместитель председателя Следственного комитета
 Наталья Щукина — Альбина Константиновна, финдиректор торгового центра
 Артём Михалков — Юрий Васильевич Ланский, судья
 Полина Кутепова — Кононова
 Константин Желдин — сосед владельца «Победы»
 Роман Волобуев — Жорик, сотрудник автосервиса
 Владимир Ершов — Ващенко
 Ольга Лапшина — Марта
 Никита Салопин — Илья Куско, участник ДТП
 Александр Семчев — продавец галош
 Сергей Удовик — Раевский, майор полиции
 Татьяна Лозовая — мать Костылевой

Производство 
О подготовке сериала по мотивам истории ангарского маньяка иркутские СМИ впервые сообщили осенью 2017 года. Тогда сообщалось, что сценарий будет написан на основе реальных событий. Вновь о сериале заговорили в феврале 2018 года: продюсер видеосервиса Start Ирина Сосновая сообщила, что в том же году проект выйдет на экраны. Для разработки проекта Сосновая лично встречалась с Попковым и следователем, который вёл его дело с 2014 года.

В июле 2019 года стало известно, что сериал будет снимать режиссёр Константин Богомолов.

Съёмки начались 23 сентября 2019 года и проходили в Москве и Подмосковье (Лыткарино). Тогда же стало известно, что главные роли исполнят Никита Ефремов и Юлия Снигирь, а также об участии в проекте в качестве актрисы Ксении Собчак. Завершились съёмки 17 февраля 2020 года. 20 мая 2020 года вышел первый трейлер проекта. Основной трейлер сериала был опубликован 10 августа 2020 года.

Реакции и критика 
Портал «Вокруг ТВ» включил сериал в список самых ожидаемых проектов августа 2020 года.

Сериал получил в целом положительную, хотя сдержанную критику. Егор Москвитин в своей рецензии в «Esquire» отметил, что «первые две серии „Хорошего человека“ кажутся удачей — так что теперь дело за тем, чтобы драматургическая пружина (соперничество и влечение между сыщицей и убийцей) не распрямилась раньше девятого эпизода», однако уточнил, что «это не значит, что „Хороший человек“ безупречен».

Ему возражает в своей рецензии для «Вокруг ТВ» Илона Егиазарова, отмечающая, что психология героев и то, как они выстраивают отношения, будоражит не хуже детективной интриги, к тому же, «впору говорить о том, что у Богомолова есть фирменный сериальный почерк, и лично меня как зрителя он завораживает — хочется решать эти кроссворды, исследовать пограничные состояния<…>». Она же подчёркивает важность поднятой темы — домашнего насилия.

Виктория Беликова в рецензии на «Russia Today» отмечает, что решение создателей создать собственную историю, а не концентрироваться на реальных прототипах и событиях, можно назвать удачным — у авторов получилось поднять проблему домашнего насилия и его истоков в целом.

Об определённой социальной миссии сериала, поднимающего важный вопрос отношения к женщинам в обществе, пишет и Вадим Богданов в «Intermedia»: «Отрадно, что наши стриминговые сервисы всё активнее начинают пользоваться своими преимуществами и выносить в сериальном формате на общественный дискурс темы, слишком деликатные для общественного и государственного телевидения». Также критик отмечает, что от актёров «не оторвать глаз» и отмечает отсылки к Ларсу фон Триеру.

Ярослав Забалуев в тексте для «Москвич Mag» тоже положительно отзывается о работе с аллюзиями и отсылками в сериале, уточняя, что «яркие и подчас отвлекающе-саркастичные детали (на титрах первой серии звучит песня Вертинского „Как хорошо без женщин и без фраз“) здесь только усиливают щемящую пронзительность происходящего», а «дуэт главных героев (и особенно невероятная работа Снигирь) безупречно расставляет все акценты».

Многие критики отметили отличную работу с музыкой в сериале. «„Хороший человек“, насколько можно судить по первой серии, <…> балансирует между типичным российским сериалом и почти большим кино. Здесь традиционно качественный саундтрек, отсылающий к „Грузу-200“ (да и вообще очень много балабановщины)», — пишет Анна Филиппова на Кино-театр.ру.

«Сериал выглядит впечатляюще и многообещающе. Это очень своевременная отечественная ответочка финчеровскому „Охотнику за разумом“», — пишет Евгений Ткачёв в материале на «Афише». Критик отмечает, что «по первым ощущениям это одна из главных русских сериальных премьер 2020 года».

Примечания 

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Фильмы о реальных серийных убийцах
Сериалы видеосервиса START